Balinac est un toponyme qui peut désigner :
Balinac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Glina, comitat de Sisak-Moslavina ;
Balinac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knjaževac, district de Zaječar.